Che fortuna! (Lucky You) – romanzo di Carl Hiaasen del 1997
Le regole del gioco (Lucky You) – film del 2007 diretto da Curtis Hanson
Lucky You – singolo di Eminem del 2018